Посольство Швеции в Киеве — главное дипломатическое представительство Королевства Швеция на Украине.  

 Адрес: Киев, улица Ивана Франко, 34/33, 3-ий этаж (угол с бульваром Тараса Шевченко) 
 Телефон: +380 44 494 4270
 Факс: +38044 494 4271
 Электронная почта: ambassaden.kiev@gov.se; visa.kiev@gov.se (визовый отдел)

Посол Швеции на Украине: Тобиас Тиберг (с 2019 года). 

Кроме посольства Швеция имеет консульство в Каховке.

Дипломатические отношения 
Швеция первой среди стран Северной Европы признала независимость Украины 19 декабря 1991 года. Дипломатические отношения были установлены 13 января 1992 года. В сентябре 1992 года в Киеве было открыто Посольство Королевства Швеция на Украине.

Послы Швеции на Украине 
 Мартин Ларс Вильгельм Алексис Халльквист (1992—1996)
 Йёран Сигурд Якобссон (1996—2000)
 Свен Улоф Оке Петтерссон (2000—2004)
 Юн-Кристер Оландер (2004—2008) 
 Стефан Гулльгрен (2008—2013)
 Андреас фон Бекерат (2013—2016)
 Мартин Хагстрём (2016—2019)
 Тобиас Тиберг (с 2019 года)

См. также 
 Список дипломатических миссий Швеции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Швеции на Украине.

Швеция
Дипломатические представительства Швеции